Bamlak Tessema Weyesa (Amhaars: ባምላክ ተሰማ ወዬሳ) (Addis Abeba, 30 december 1980) is een Ethiopisch voetbalscheidsrechter. Hij is in dienst van de CAF en de FIFA sinds 2009.

Op 11 november 2011 leidde hij zijn eerste interland, toen Djibouti met 0–4 verloor van Namibië door doelpunten van Rudolf Bester (tweemaal), Lazarus Kaimbi en Sydney Urikhob. Tijdens dit duel toonde Tessema Weyesa driemaal een gele prent. In 2015 en 2017 werd hij door de CAF gekozen als scheidsrechter op het eindtoernooi voor de Afrika Cup. Ook leidde hij wedstrijden in de kwalificatiereeksen voor de wereldkampioenschappen van 2014 en 2018.

Interlands 

Laatst bijgewerkt op 3 juni 2022.

Zie ook 
 Lijst van voetbalscheidsrechters

Referenties 

Ethiopisch voetbalscheidsrechter